Гарта́мп:

 Гартамп — коммуна во Франции.
 Гартамп — река во Франции.